Кампени има више значења:

 Кампени (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Кампени (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Кампени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Кампени (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Кампени (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Општина Кампени (Алба), општина у округу Алба у Румунији